Brabowan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brabowan, Bojonegoro, by, 
 Brabowan, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar